De DFB-Pokal 1987–1988 was de 45ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 28 augustus 1987 met de eerste ronde en eindigde op zaterdag 28 mei 1988 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Wilfried Heitmann. Aan het toernooi deden 64 clubteams mee.

Schema

Zie ook
Bundesliga 1987/88
2. Bundesliga 1987/88
Finale DFB-Pokal 1988

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1987/88